Désirée av Sverige kan syfta på:
 Drottning Desideria (1777–1860), furstinna av Pontecorvo från år 1806 och drottning av Sverige och Norge 1818–1844 gift med Karl XIV Johan
 Prinsessan Désirée (1938–), en svensk prinsessa och friherrinna